Lemmon kan som auktorsförkortning betyda:

 John Gill Lemmon
 Betty Ann Elberson Lemmon

Robotskapade auktorsförkortningar